Amin kan som auktorsförkortning betyda:

 Omar M. Amin
 Amal Amin

Robotskapade auktorsförkortningar